Deux navires de la Royal Australian Navy (RAN) ont été nommés HMAS Voyager :

 Le  était un destroyer de classe W. Mis en service dans la Royal Navy (RN) en 1918, il y est resté jusqu’en 1933, date à laquelle il a été transférée à la RAN. Le destroyer est resté en service jusqu’au 23 septembre 1942, date à laquelle il s’est échoué et a été sabordé.
 Le  était un destroyer de classe Daring, mis en service dans la RAN en 1957. Le navire a été perdu dans une collision avec le porte-avions  le 10 février 1964.

Honneurs de bataille 
Sept honneurs de bataille ont été décernés au premier  :
 Darwin 1942
 Calabre 1940
 Libye 1940-41
 Grèce 1941
 Crète 1941
 Méditerranée 1941
 Pacifique 1942

Voir aussi

Notes et références 

Voyager